Сантино:

 Сантино Корлеоне — персонаж романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».
 Сантино Марелла (род. 1979) — итальяно-канадский профессиональный рестлер.